Le Championnat d’Europe de basket-ball féminin 1999 s’est déroulé en Pologne du 28 mai au 6 juin.

Équipes participantes et groupes

Groupe A

Groupe B

tour Final

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Classement final

Liens externes 
  Championnat d'Europe 1999, sur le site fibaeurope.com.

1999
Basket-ball 1999
Europe feminin 1999, Championnat d'
Sport en Pologne en 1999
Sport en mai 1999
Sport en juin 1999
Compétition de basket-ball en Pologne